Lucques ist:

 Lucques (Olivensorte), eine im französischen Languedoc angebaute Olivensorte
 Pseudonym des französischen Comiczeichners Luc Nisset-Raidon (* 1949)